Příjmení Špindler nese více různých osobností:

 Ervín Špindler (1843–1918) – český úředník, novinář, básník, spisovatel, překladatel a politik
 Jaroslav Špindler (1890–1965) – český fotbalista, útočník
 Matěj Špindler (1907–1966) – český a československý politik
 Petra Špindlerová (* 1972) – česká herečka
 Václav Špindler (* 1919) – český fotbalista, záložník
 Václav Špindler (1946) (* 1946) – český fotbalový útočník

Související články 
 Špindlerův Mlýn